Beaume (rivier), een rivier in Frankrijk
Beaumé, een gemeente in het Franse departement Aisne (regio Hauts-de-France)